Jintan bezeichnet:

 Jintan (金坛区), Stadtbezirk der Stadt Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jintan (Daming) (金滩镇), Großgemeinde im Kreis Daming in der chinesischen Provinz Hebei
 Jintan (Jishui) (金滩镇), Großgemeinde im Kreis Jishui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jintan (Qingxin) (浸潭镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingxin in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jintan (Haiyan) (金滩乡), Gemeinde im Kreis Haiyan in der chinesischen Provinz Qinghai
 Jintan (Pillen) (仁丹), Arzneimittel der japanischen Medizin